Серге́й Ви́кторович Алексе́ев (род. 29 мая 1973 года, Москва, РСФСР, СССР) — российский правовед. По мнению П. В. Крашенинникова, является «основоположником российской школы спортивного права». Доктор юридических наук, профессор. Заслуженный юрист Российской Федерации. Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, почётный работник науки и техники Российской Федерации.

Биография 

Родился в 1973 году в Москве. Окончил с отличием Московскую государственную юридическую академию в 1999 г., Московский государственный индустриальный университет в 1995 г. и аспирантуру МГИУ в 1999 г., а также докторантуру МГЮА в 2004 г. С 1996 г. на научно-педагогической работе, периодически преподает в ведущих вузах страны: в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации, в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС при Президенте РФ), в Московском государственном институте международных отношений (Университете) Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России), в Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в Российском международном олимпийском университете (РМОУ), в Академии труда и социальных отношений Федерации независимых профсоюзов России (АТИСО ФНПР), в Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова. Алексеев С.В. является главным научным сотрудником Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации (ИЗиСП при Правительстве РФ), заведующим кафедрой «Спортивное право» и руководителем Магистерской программы «Спортивное право (Спортивный юрист)» ИЗиСП при Правительстве РФ.

 в 1995 г. работал помощником адвоката Генриха Павловича Падвы в Московской городской коллегии адвокатов.
 с 1996 по 2000 г. работал преподавателем государственно-правовых дисциплин Международной академии предпринимательства и юристом Акционерного Московского Общества «Завод имени И. А. Лихачева».
 с 1999 по 2003 г. работал заместителем директора Юридического департамента Информационного агентства «ИНТЕРФАКС».
 с 2003 по 2006 г. работал директором Юридического департамента Всероссийского информационно-аналитического центра СМИ «Медиалогия» (IBS Group).
 с 2006 до 2008 г. работал директором Юридического департамента Группы компаний «Energy Consulting» (Татнефть-холдинг).
 с 2008 по 2019 г. работал профессором Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
с 2016 по 2021 г. работал профессором Факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).
с 2017 г. – Вице-президент по спортивному праву Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация функционального многоборья».
 с 2019 г. – Главный научный сотрудник ИЗиСП при Правительстве РФ, заведующий кафедрой «Спортивное право» ИЗиСП при Правительстве РФ, профессор РАНХиГС при Президенте РФ, заместитель Председателя Международного союза общественных объединений юристов «Международный союз юристов».

Общественная и научно-общественная деятельность 

Алексеев С.В. — председатель Комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России, заместитель председателя Международного союза юристов (Международный союз общественных объединений юристов – правопреемник Союза юристов СССР), президент Общероссийского общественного движения «Национальное объединение спортивных юристов России»,, вице-президент по спортивному праву Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация функционального многоборья», вице-президент по спортивному праву Общероссийской общественной организации «Федерация студенческого бокса России», научный руководитель Автономной некоммерческой организации «Академия спортивного права» при Олимпийском комитете России и Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма, член Общественного совета Министерства спорта Российской Федерации, председатель Комиссии по спортивному праву Общественного совета Министерства спорта Российской Федерации, член Экспертного совета Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту и делам молодежи, член Президиума Экспертного совета по физической культуре и спорту Комитета по социальной политике Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, сопредседатель Рабочей группы по спортивному праву Совета при Губернаторе Ульяновской области по развитию на территории Ульяновской области Физической культуры и спорта, член Комитета по предпринимательству в сфере спорта Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, арбитр арбитража спортивных споров Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, заместитель Председателя Комитета по назначениям арбитража спортивных споров Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, член Исполкома Координационного совета Международного союза юристов, председатель постоянной комиссии Международного союза юристов по вопросам спортивного права, член рабочей группы Объединенного Народного Фронта по совершенствованию федерального законодательства в области физической культуры и спорта, член Президиума Общенационального правозащитного союза «Человек и Закон», член Правления Межрегиональной физкультурно-спортивной общественной организации «Сообщество тяжёлой атлетики и функционального многоборья «Железная Лига», член Политсовета Национального агентства социальных коммуникаций при Агентстве стратегических инициатив, заместитель Председателя Попечительского совета Общероссийского общественного движения «Лыжные трассы России», председатель Попечительского совета Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Комплексная детско-юношеская спортивная школа города Фрязино», член Попечительского совета Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «СТАРТ», советник по спортивному праву Международной Академии спорта Ирины Винер, руководитель группы развития спортивного права Комиссии по спортивной политике Социальной платформы Партии "Единая Россия", руководитель Спортивно-правовой ложи Московского клуба юристов, член Научно-консультативного совета при Общественной палате Российской Федерации, эксперт Комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Общественной Палаты Российской Федерации, председатель Экспертного совета «Фонда защиты прав спортсменов», председатель Экспертного совета Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация воздушно-силовой атлетики России», член Научно-методического совета по физической культуре Министерства образования и науки Российской Федерации, член Научно-методического экспертного совета Российского студенческого спортивного союза, эксперт Координационного совета некоммерческих организаций России. Заместитель председателя по спортивному праву Евро-азиатской комиссии Международной федерации функционального фитнеса – International Federation of Functional Fitness. Член Международной полицейской ассоциации (International Police Association). На III чемпионате мира по масс-реслингу в Якутске, ежегодном конгрессе Международной федерации масс-реслинга (IMWF) вместе с олимпийской чемпионкой членом Совета Федерации Татьяной Лебедевой и олимпийским чемпионом депутатом Законодательного собрания Ростовской области, первым вице-президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Андреем Сильновым профессор Алексеев С.В. был избран официальным послом масс-реслинга на российской и международной спортивной арене. 

Алексеев С.В. — основатель отечественной научной и образовательной школы спортивного, олимпийского и футбольного права, а также школы маркетингового права. Разработчик теоретических концепций и автор учебных курсов «Спортивное право России», «Международное спортивное право», «Олимпийское право», «Футбольное право», «Спортивно-трудовое право», «Правовые основы профессиональной деятельности в спорте», «Маркетинговое право», «Спортивный менеджмент. Нормативное регулирование» и «Спортивный маркетинг. Нормативное регулирование», «Нормативно-правовое обеспечение физкультурно-спортивной деятельности в акробатическом рок-н-ролле».

Автор фундаментальных работ — первых в науке и образовании учебников: «Спортивное право России» (М., 2004, 2005, 2007, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018, 2021, 2022) (рекомендован Минобрнауки России), «Международное спортивное право» (М., 2008, 2013, 2014, 2016, 2018, 2020), «Олимпийское право» (М., 2010, 2013, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022), «Спортивное право. Трудовые отношения в спорте» (М., 2013, 2014, 2015, 2018, 2020) (рекомендован Минобрнауки России), «Правовые основы профессиональной деятельности в спорте» (рекомендован Учебно-методическим объединением высших учебных заведений Российской Федерации по образованию в области физической культуры в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 034300 — Физическая культура и 034400 — Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)) (М.: Издательство «Советский спорт», 2013, 2017); «Спортивный менеджмент. Регулирование организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий» (М., 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021) (рекомендован Минобрнауки России), «Спортивный маркетинг. Правовое регулирование» (М., 2015, 2017, 2020) (рекомендован Минобрнауки России), «Футбольное право» (М., 2015, 2017, 2019, 2020) (рекомендован Минобрнауки России), «Маркетинговое право» (М., 2002, 2003, 2004) и др.

Является главным редактором журналов «Спорт: экономика, право, управление» издательской группы «Юрист» и «Право и государство: теория и практика» (оба входят в Список научных журналов ВАК Минобрнауки России), членом редакционных советов журналов «Закон и право», «Государственная служба и кадры», «Культура физическая и здоровье», «Вестник Московского университета МВД России» и «Образование. Наука. Научные кадры», «Вестник Московской академии Следственного комитета Российской Федерации», «Расследование преступлений: проблемы и пути их решения» (журнал научно-практических трудов Московской академии следственного комитета Российской Федерации) (все входят в указанный выше список), The e-Lex Sportiva Journal — официального журнала Международной ассоциации спортивного права (ИАСЛ) — International Association of Sports Law (IASL), федерального научно-практического журнала при Государственной Думе «Берегиня», членом редакционной коллегии Энциклопедии отечественного спорта, а также является членом Диссертационного совета на соискание ученых степеней доктора и кандидата юридических наук Д 503.001.01 на базе Федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации», арбитром Спортивно-дисциплинарного комитета Континентальной хоккейной лиги, членом Апелляционного комитета Федерации хоккея России, арбитром Спортивного арбитража при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, членом Академического совета Магистерской программы «Юрист в сфере спорта» Факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», профессором Российской академии наук (РАН), профессором Института физической культуры Тюменского государственного университета, профессором Института права и национальной безопасности Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, профессором Государственного Университета Управления, профессором ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта, профессором кафедры теории и методики дополнительного профессионального образования в области физической культуры и спорта Краевого государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой институт повышения квалификации работников физической культуры и спорта».

Принимает участие в правовой и законотворческой работе Администрации Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания, Министерства спорта Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации и других органов государственной власти, а также Общественной палаты Российской Федерации, Олимпийского комитета России и ряда спортивных федераций страны. Участник рабочих групп по разработке федеральных законов «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», «О лицензировании отдельных видов деятельности», «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)», «Об образовании в Российской Федерации», Гражданского кодекса РФ, Трудового кодекса РФ, Кодекса РФ об административных правонарушениях, Уголовного кодекса РФ и др., постановлений и распоряжений Правительства РФ, регулирующих отношения в сфере физической культуры, спорта и предпринимательства.

Алексеев С.В. — известен как активный защитник прав спортсменов и спортивных интересов страны. Является практикующим спортивным адвокатом, представляет интересы спортсменов, тренеров и других субъектов в легкой атлетике, тяжелой атлетике, функциональном многоборье, боксе, баскетболе, гандболе, танцевальном спорте и акробатическом рок-н-ролле, художественной гимнастике и эстетической гимнастике, плавании, гребле, конном спорте, автоспорте, авиационном спорте, парусном спорте, масс-реслинге, воздушно-силовой атлетике, пилонном спорте, гольфе, бильярде, киберспорте, хоккее, бобслее, лыжном спорте, фигурном катании, паралимпийских и сурдлимпийских видах спорта и др. видах спорта.

Кроме того, известен негативным отношением к отказу Правительства Великобритании в аккредитации Президента Белоруссии Александра Лукашенко на Олимпийских играх 2012 года, также известен как инициатор и разработчик уголовной ответственности за склонение спортсменов к применению допинга.

Награды и звания 
 Заслуженный юрист Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 06 августа 2021 года № 455)
Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации
 Почётный работник науки и техники Российской Федерации
 Медаль Анатолия Кони Минюста России — За законотворческую деятельность, за обеспечение прав и законных интересов личности и государства, эффективную защиту прав спортсменов, тренеров, спортивных организаций и интересов страны, за большой личный вклад в развитие юридической науки и образования, создание российской научной и образовательной школы спортивного, олимпийского и футбольного права, подготовку квалифицированных кадров
 Медаль Петра Лесгафта Минспорта России — За большой личный вклад в развитие спортивной науки и образования, за создание российской научной и образовательной школы спортивного, олимпийского и футбольного права, значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации и спортивного законодательства
 Медаль Николая Озерова Минспорта России — За большой личный вклад в пропаганду физической культуры и спорта
 Почетная грамота Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации — За существенный вклад в развитие законодательства Российской Федерации
 Почетная грамота Председателя Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту и делам молодежи Федерального Собрания Российской Федерации — За активную законотворческую работу по совершенствованию спортивного законодательства Российской Федерации
Почетная грамота Председателя Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Федерального Собрания Российской Федерации — За значительный вклад в развитие физической культуры и спорта
 Благодарственное письмо Администрации Президента Российской Федерации — За создание и развитие маркетингового права и большой личный вклад в развитие маркетингового законодательства
 Наградное оружие Следственного Комитета Российской Федерации — За большой личный вклад в обеспечение прав и законных интересов личности и государства 
 Именное оружие МВД России «За верность Отечеству» — За высокий профессионализм и большие заслуги в защите государственных интересов
 Почетная грамота Министра спорта Российской Федерации — За большие заслуги в развитии физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики в Российской Федерации и плодотворный добросовестный труд
 Почетная грамота Председателя Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве образования и науки Российской Федерации — главному редактору журнала "Спорт: экономика, право, управление" за существенный вклад в дело совершенствования российского образования и науки и в связи с 25-летием со дня создания Издательской группы "Юрист"
Почетная грамота секретаря Общественной Палаты Российской Федерации — За деятельное участие в развитии гражданского общества и большой личный вклад в работу Общественной палаты Российской Федерации, за значительные успехи в деле правового просвещения граждан
 Благодарности руководителей Председателя Государственной Думы, Совета Федерации, Министра спорта Российской Федерации, Правительства Москвы, Секретаря, заместителя Секретаря и Почетного секретаря Общественной палаты Российской Федерации, Председателя Ассоциации юристов России, Исполнительного директора - руководителя аппарата Ассоциации юристов России, ректора Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, ректора Уральского государственного университета физической культуры, а также других лиц и организаций
Почетная грамота Ректора Академии труда и социальных отношений Федерации независимых профсоюзов России — За многолетний добросовестный труд и большой вклад в подготовку высококвалифицированных юристов
Лучший преподаватель Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" 2018, 2019 и 2020 года
Почетная грамота Председателя Конституционного суда Республики Саха (Якутия), Президента Ассоциации национальных видов спорта и игр народов Якутии "Сахаада-спорт", Первого Вице-президента Международной федерации масс-реслинга (IMWF) — За существенный вклад в популяризацию национальных видов спорта народов Якутии, а также поддержку мас-реслинга в Российской Федерации и в мире
Благодарность Правительства Республики Саха (Якутия) — за плодотворное научное сотрудничество и в связи с празднованием 100-летия образования Якутской Автономной Советской Социалистической Республики
Юбилейная медаль Республики Саха (Якутия) "100 лет Якутской АССР" — за плодотворное сотрудничество в сфере развития спортивного движения с Правительством и Государственным собранием Республики Саха (Якутия) и в ознаменование 100-летия образования Якутской Автономной Советской Социалистической Республики (Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 22 июня 2021 года № 1908)
Заслуженный правозащитник России – За существенный вклад в развитие институтов гражданского общества в Российской Федерации, значительные достижения в профессиональной, общественной и правозащитной деятельности, послужившие делу защиты прав человека Союзом адвокатов России присвоено почетное звание «Заслуженный правозащитник России»

Основные труды 

В общей сложности опубликовал свыше 500 научно-практических работ (в том числе более 30 книг) по проблемам права: спортивного, трудового, административного, финансового, предпринимательского, маркетингового права и др. сфер правоведения, а также маркетинга и менеджмента, изданных в России и за рубежом.

Основные учебные издания
 Алексеев С. В. Спортивное право: Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Юриспруденция» и «Физическая культура» / Под ред. П. В. Крашенинникова. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2016, 2018, 2021. — 927 с. — ISBN 978-5-238-02864-4 — 20000 экз. (Серия «ЗОЛОТОЙ ФОНД РОССИЙСКИХ УЧЕБНИКОВ») (со вступительной статьей Президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, д.п.н. профессора И.А. Винер-Усмановой).
Алексеев С. В. Правовые основы профессиональной деятельности в спорте: учебник для образовательных учреждений высшего профессионального образования по направлениям 034300 — Физическая культура [с присвоением квалификации (степени) бакалавра] и 034400 — Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). Изд. 2-е, испр. и доп. — М.: Спорт, 2017. — 672 с. — ISBN 978-5-906839-91-6  — 5000 экз.
 Алексеев С. В. Футбольное право. Учебник / Под ред. П. В. Крашенинникова. — М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015, 2017, 2019, 2020. — 879 с. — ISBN 978-5-238-02719-7 — 20000 экз.
 Алексеев С. В. Спортивный маркетинг. Правовое регулирование. Учебник / Под ред. П. В. Крашенинникова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015, 2017, 2020. — 647 с. — ISBN 978-5-238-02624-4 — 20000 экз.
Алексеев С. В. Спортивный менеджмент. Регулирование организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий. Учебник. / Под ред. П. В. Крашенинникова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021. — 687 с. — ISBN 978-5-238-02540-7 — 20000 экз.
 Алексеев С. В. Спортивное право. Трудовые отношения в спорте: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Юриспруденция» и «Физическая культура и спорт» / Под ред. П. В. Крашенинникова. 2-е изд., перераб. и доп — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014, 2015, 2018, 2020. — 647 с. — ISBN 978-5-238-02493-6 — 20000 экз.
 Алексеев С. В. Олимпийское право. Правовые основы олимпийского движения: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Юриспруденция» и «Физическая культура и спорт» / Под ред. П. В. Крашенинникова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010, 2013, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022. — 687 с. — ISBN 978-5-238-01667-2 — 10000 экз. (со вступительной статьей Президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, д.п.н. профессора И.А. Винер-Усмановой)
 Алексеев С. В. Правовые основы профессиональной деятельности в спорте: учебник для образовательных учреждений высшего профессионального образования по направлениям 034300 — Физическая культура [с присвоением квалификации (степени) бакалавра] и 034400 — Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). — М.: Советский спорт, 2013. — 517 с.
 Алексеев С. В. Спортивное право России: Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям 030500 «Юриспруденция» и 032101 «Физическая культура и спорт» / Под ред. П. В. Крашенинникова. 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2013, 2014. — 695 с. — ISBN 978-5-238-02447-9 — 15000 экз. (Серия «ЗОЛОТОЙ ФОНД РОССИЙСКИХ УЧЕБНИКОВ») (со вступительной статьей Президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, д.п.н. профессора И.А. Винер-Усмановой).
 Алексеев С. В. Спортивное право. Трудовые отношения в спорте: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Юриспруденция» и «Физическая культура и спорт» / Под ред. П. В. Крашенинникова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 647 с. — 978-5-238-02338-0 — 15000 экз.
 Алексеев С. В. Спортивное право России: Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям 030500 «Юриспруденция» и 032101 «Физическая культура и спорт» / Под ред. П. В. Крашенинникова. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2012, 2014, 2016. — 1055 с. (со вступительной статьей Президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, д.п.н. профессора И.А. Винер-Усмановой)
 Алексеев С. В. Международное спортивное право. Учебник/ Под ред. П. В. Крашенинникова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008, 2013, 2014, 2016, 2018, 2020. — 895 с. (со вступительной статьей Президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, д.п.н. профессора И.А. Винер-Усмановой)
 Алексеев С. В. Спортивное право России. Правовые основы физической культуры и спорта. Учебник / Под ред. П. В. Крашенинникова. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2007. — 669 с. (со вступительной статьей Президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, д.п.н. профессора И.А. Винер-Усмановой)
 Алексеев С. В. и др. Маркетинг: Учебник для вузов / Под ред. Н. Д. Эриашвили. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. — 631 с.
 Алексеев С. В. и др. Международный маркетинг: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 061500 «Маркетинг», 060800 «Экономика и управление на предприятии» и 351300 «Коммерция» / Под ред. Н. А. Нагапетьянца. — М.: ЮНИТИ, 2005. — 271 с.
 Алексеев С. В. Спортивное право России. Правовые основы физической культуры и спорта. Учебник / Под ред. П. В. Крашенинникова. — М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2004, 2005. — 671 с. (со вступительной статьей Президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, д.п.н. профессора И.А. Винер-Усмановой)
 Алексеев С. В. Маркетинговое право России. Учебник для вузов. — М.: Норма, 2004. — 640 с.
 Алексеев С. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. Учебное пособие для вузов. — М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2004. — 502 с.
 Алексеев С. В. Маркетинговое право России : Учеб. для вузов. — М. : Норма, 2003. — 622 с.
 Алексеев С. В. Правовое регулирование маркетинговой деятельности. Учебное пособие для вузов / Гл. ред.: Эриашвили Н. Д. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 463 с.
 Алексеев С. В. Маркетинговое право: Крат. учеб. курс. — М. : Норма ИНФРА-М, 2002. — 307 с.
 Алексеев С. В. Правовое обеспечение маркетинга в Российской Федерации. Учеб. и науч.-практ. пособие. — М.: Изд-во МГИУ, 2001. — 634 с.
 Алексеев С. В. Основы маркетингового права : (Правовое регулирование маркетинга в Рос. Федерации) Курс лекций. — М.: Изд-во МГИУ, 2000. — 600 с.
 Алексеев С. В., Петренко С. Н. Правовые основы физической культуры и спорта в Российской Федерации. — М.: Изд-во МГИУ, 2000. — 139 с.

Основные научные монографии, научно-популярные и учебно-методические издания
 Алексеев С. В. и др. Основы медико-биологического обеспечения подготовки спортсменов. Настольная книга тренера. М.: Министерство спорта Российской Федерации: ООО «ПРИНТЛЕТО», 2022. — 512 с. —  ISBN 978-5-6047734-3-7 — 4900 экз.
 Алексеев С. В. и др. Научно-практический комментарий к разделу VI Трудового кодекса Российской Федерации (главы 20—22) «Оплата и нормирование труда». М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ», 2020. — 144 с. — ISBN 978-5-6044816-5-3 — 500 экз.
 Алексеев С. В. и др. Спортивное право: договорные отношения в спорте (учебное пособие) / Под редакцией Алексеева С.В. М.: Издательство ЮРАЙТ, 2020. — 107 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12723-2 — 1000 экз.
 Алексеев С. В. и др. Спортивное право в Республике Беларусь (учебное пособие для вузов). Минск: ОО «Белорусский республиканский союз юристов»: ОДО «Издательство “Четыре четверти”», 2019. — 422 с. — ISBN 978-985-581-285-3 — 1000 экз.
 Алексеев С. В. и др. Физическая культура и спорт в образовательном пространстве России: Монография. М.: ООО НИЦ "Еврошкола", Воронеж: ООО "Издательство РИТМ", 2017. — 520 с. — ISBN 978-5-6040142-5-7 — 450 экз.
Алексеев С. В. Футбольное право: возникновение, становление, перспективы развития: Монография. М.: Изд-во МГИУ, 2014. — 344 с. — ISBN 978-5-276-02329-8 — 1000 экз.
 Алексеев С. В. Футбольное право: теоретические основы. Монография. М.: ПРОБЕЛ-2000, 2014. — 212 с. — ISBN 978-5-98604-483-5 — 1000 экз.
 Алексеев С. В. и др. Физическая культура и спорт в Российской Федерации: новые вызовы современности: Монография. М.: Науч.-изд. центр «Теория и практика физической культуры и спорта», 2013. — 780 с. — ISBN 978-5-93512-067-2 — 1000 экз.
 Алексеев С. В. Административно-правовое регулирование предпринимательской деятельности. — М.: Изд-во МГИУ, 2005. — 320 с. — ISBN 5-276-00679-2 — 1000 экз.

Некоторые статьи в рецензируемых научных журналах
 Алексеев С. В. Футбольное право // Образование, наука, научные кадры. — 2015. — № 3.
 Алексеев С. В. Источники футбольного права // Право и государство: теория и практика. — 2015. — № 8.
 Алексеев С. В. Система футбольного права // Право и государство: теория и практика. — 2015. — № 6.
 Алексеев С. В. Футбольное право как новая учебная дисциплина // Право и государство: теория и практика. — 2015. — № 5.
 Алексеев С. В. Футбольное право как новейшая область научного правоведения // Право и государство: теория и практика. — 2015. — № 4.
 Алексеев С. В. Футбольное право как новейший институт спортивного права // Право и государство: теория и практика. — 2015. — № 3.
 Алексеев С. В., Бариев М. М., Гостев Р. Г. Физическая культура и спорт: источники нормативного регулирования в современный период // Культура физическая и здоровье. — 2015. — № 4(55).
 Алексеев С. В. Актуальные вопросы урегулирования спортивных споров в сфере спортивного движения // Трудовое право в России и за рубежом. — 2015. — № 2.
 Алексеев С. В. Спортивный маркетинг: особенности рекламы в сфере физической культуры и спорта // Право и государство: теория и практика. — 2014. — № 11.
 Алексеев С. В. Правовое регулирование спортивного маркетинга // Законы России: опыт, анализ, практика. — 2014. — № 9.
 Алексеев С. В., Гостев Р. Г. Трудовые отношения в спорте: правовое регулирование страхования жизни и здоровья спортсменов и тренеров // Культура физическая и здоровье. — 2014. — № 3(50).
 Алексеев С. В., Гриб В. В. Концепция создания в Общественной палате Российской Федерации Комиссии по развитию физической культуры, спорта и олимпийского движения // Юридический мир. — 2013. — № 10 (202).
 Алексеев С. В., Гефтер Ю. А., Иногамова-Хегай Л. В. Правовое положение профсоюзов в США: история и современность // Труд и социальные отношения. — 2013. — № 7 (109), 12 (114).
 Алексеев С. В., Брусникина О. А., Гостев Р. Г. Усиление мер социальной защиты спортсменов и тренеров как одно из приоритетных направлений государственной политики в области физической культуры и спорта: современные проблемы и пути их решения // Культура физическая и здоровье. — 2012. — № 2(38).
 Алексеев С. В. Проблемы правового регулирования олимпийского движения // Культура физическая и здоровье. — 2011. — № 2(32).
 Алексеев С. В., Шевченко О. А. Дополнительные основания прекращения трудового договора со спортсменом по инициативе работодателя // Законы России: опыт, анализ, практика. — 2011. — № 4. — С. 13-15.
 Алексеев С. В. Актуальные вопросы спортивного и игрового права в России // Третейский суд. — 2010. — № 4. — С. 57-69.
 Алексеев С. В. Интеллектуально-коммерческие игры: предпосылки и путь к легализации в России // Юридический мир. — 2010. — № 11. — С. 22-27.
 Алексеев С. В. Спортсмены VS компенсационные выплаты бывшим работодателям // Трудовые споры. — 2010. — № 7.
 Алексеев С. В. Масс-медиа и государственное управление. Некоторые административно-правовые аспекты // Закон и право. — 2005. — № 5.
 Алексеев С. В. Концепция административно-хозяйственного правоотношения // Закон и право. — 2005. — № 3.
 Алексеев С. В. Государственное регулирование физкультуры и спорта в постсоциалистический период. Историко-правовое исследование // Закон и право. — 2004. — № 10. — С. 13-16.
 Алексеев С. В. Предпринимательство и маркетинг: административно-правовые аспекты // Закон и право. — 2004. — № 1. — С. 10-13.
 Алексеев С. В. Государственное регулирование маркетинга в Российской федерации // Государственная служба. — 2003. — № 4.
 Алексеев С. В. Маркетинговая деятельность: некоторые правовые аспекты // Журнал российского права. — 2003. — № 9. — С. 83-95.
 Алексеев С. В. Правовое регулирование российского маркетинга // Закон и право. — 2003. — № 5. — С. 23-25.
 Алексеев С. В. Механизм оценки эффективности государственного регулирования предпринимательской деятельности // Инновации. — 2003. — № 8 (65).
 Алексеев С. В. Правовые основы маркетинга // Практический маркетинг. — 2003. — № 4.
 Алексеев С. В. Физкультурно-спортивное право как новая комплексная отрасль российского права // Право и жизнь. — 2001. — № 38.
 Алексеев С. В. Предпосылки становления физкультурно-спортивного права в Российской Федерации // Право и жизнь. — 2001. — № 37.
 и др.

Интервью в рецензируемых научных журналах
 Интервью с Председателем Комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву С. В. Алексеевым // Юрист. — 2009. — № 7. — С. 4-19.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации
 Профиль на сайте Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова
 Профиль на сайте Московского клуба юристов
 Профиль на сайте Российского международного олимпийского университета
 Профиль на сайте Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина

Выпускники МГЮА
Преподаватели МГЮА
Юристы России
Специалисты по спортивному праву
Награждённые медалью Анатолия Кони (Минюст России)
Преподаватели ВШЭ
Авторы учебников права